Bella Thorne, actriu, ballarina, cantant i model nord-americana 
 David Thorne (1944), empresari i diplomàtic estatunidenc 
 Edward Thorne (Cranbourne, Dorset, 1834 - Londres, 1915), organista i compositor del Regne Unit
 Leslie Thorne, pilot de Fórmula 1 britànic
 Kip Thorne, (Logan, Utah, 1 de juny de 1940) físic teòric estatunidenc, premi Nobel 2017